Miejscowości w Polsce
 Piszczatka – zniesiona nazwa kolonii w woj. podlaskim, w pow. hajnowskim, w gminie Czeremcha
 Piszczatka (dawniej Piszczatka Bogacka) – wieś w woj. podlaskim, w pow. siemiatyckim, w gminie Nurzec-Stacja
 miejscowość na Białorusi (biał. Пяшчатка, Piaszczatka; ros. Песчатка, Piesczatka)
 Piszczatka (dawniej Piszczatka Połowiecka) – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie kamienieckim, w sielsowiecie Raśna